

Wydarzenia 

 Europa
 wojska króla Pontu Mitrydatesa spustoszyły Delos
 wybuchło powstanie antyrzymskie w Grecji
 trybun ludowy Sulpicjusz Rufus dokonał reform
 Sulla, został konsulem i dowódcą w wojnie z Mitrydatesem
 konflikt Sulli z Mariuszem